Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w Lidze Europejskiej 2010.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2009-10.
 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:Nr – numer zawodnikaA – atakującyL – liberoP – przyjmującyR – rozgrywającyŚ – środkowyU – uniwersalny

Austria 

Trener: Michael WarmAsystent: Lukas Mark

Źródło: CEV.lu

Grecja 

Trener:  Gordon MayforthAsystent: Antonios Tsakiropoulos

Źródło: CEV.lu

Hiszpania 

Trener:  Julio VelascoAsystent: Francisco Manuel Hervás

Źródło: CEV.lu

Portugalia 

Trener: Juan DíazAsystent: Hugo Silva

Źródło: CEV.lu

Rumunia 

Trener: Stelian MoculescuAsystent:  Ulf Quell

Źródło: CEV.lu

Słowacja 

Trener:  Emanuele ZaniniAsystent:  Marco Fenoglio

Źródło: CEV.lu

Turcja 

Trener:  Veljko BasičAsystent: Hakan Özkan

Źródło: CEV.lu

Wielka Brytania 

Trener: Harry BrokkingAsystent: Joel Banks

Źródło: CEV.lu

Liga Europejska w piłce siatkowej